Pessimist (anglicky pesimista) může být:

 Pessimist (americká hudební skupina) – americká deathmetalová kapela založená roku 1993
 Pessimist (česká hudební skupina) – česká deathmetalová kapela založená roku 1996
 Pessimist (německá hudební skupina) – německá thrashmetalová kapela založená roku 2006